Ханс Ульссон: 
 Ульссон, Ханс (род. 1984) — шведский горнолыжник, призёр этапов Кубка мира.
 Ульссон, Ханс (род. 1964) — шведский гребец-байдарочник.